Jouy-en-Josas
Gare de Jouy-en-Josas
Les Loges-en-Josas